Framnes (auch Framnaes und Framnæs) bezeichnet:

 Framnes Mountains, Gebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Kap Framnæs, Kap an der Oskar-II.-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Framnæsodden, Landspitze der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Framnaes Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlanktik